Trois navires de l'US Navy ont été nommés USS Minnesota en référence à l'État du Minnesota ou à la rivière Minnesota :
l' était une frégate en bois à vapeur lancée le  et vendue en  ;
l' était un cuirassé de classe Connecticut, lancé le  et vendu à la ferraille le  ;
l' est un sous-marin nucléaire d'attaque de  entré en service actif le .

Voir aussi
Le SS Minnesotan est un cargo construit en 1912 réquisitionné par la marine américaine en 1918 sous l'appellation USS Minnesotan (ID-4545).

Minnesota